Dronezine è una rivista italiana su droni, UAV e SAPR fondata nel 2014. Esce in edicola con periodicità bimestrale e ha due edizioni digitali, una gratuita limitata e una completa a pagamento. Edita dall'associazione senza scopo di lucro Nuova Editoria di Casalecchio di Reno (BO), che pubblica anche libri tecnici e giuridici sull'utilizzo di SAPR e droni amatoriali in Italia.

Il nome nasce dall'unione della parola drone con la parola inglese magazine (rivista).

Storia 
La rivista nasce nel 2014, quando i droni cominciano a diventare diffusi in Italia, su iniziativa di Luca Masali, giornalista e scrittore, e Stefano Orsi, appassionato di volo FPV, entrambi moderatori della comunità di aeromodellisti BaroneRosso. Inizialmente è un blog digitale, poco dopo viene affiancata la rivista cartacea e digitale in abbonamento, e a fine 2014 viene registrata la testata giornalistica e inizia la diffusione in edicola.

Contenuto 
I testi sono rivisti in modalità peer-to-peer da un comitato scientifico composto da medici aerospaziali, giuristi, organizzazioni di consulenza riconosciute da ENAC, scuole di volo per SAPR e broker assicurativi del settore specifico.

Dal sito è possibile iscriversi alla newsletter che mensilmente comunica le novità e gli articoli che sono stati pubblicati.

Collegamenti esterni 
 

Riviste di aeronautica italiane